Sultan steht für:

 Sultan, Herrschertitel 
 Sultan (2016), indischer Film von Ali Abbas Zafar
 Sultan (Würfelspiel)
 Sultan (Washington), Ort im Snohomish County
 Sultan, deutsches Frachtschiff, siehe Erna Woermann (Schiff, 1902)
 Sultan-Gletscher, Gletscher auf Elephant Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Sultan ist der Familienname folgender Personen:
 Ashraf Mohamed Moguib Sultan, ägyptischer Diplomat
 Awetis Sultan-Sade (1889–1938), iranisch-sowjetischer Ökonom und Revolutionär
 Balım Sultan (1457–1517), Gründer des Bektaschi-Ordens
 Chalid ibn Sultan (* 1949), saudi-arabischer Politiker
 Cem Sultan (1459–1495), türkischer Prinz und Dichter
 Cem Sultan (Fußballspieler) (* 1991), türkischer Fußballspieler
 David Sultan (* 1938), israelischer Diplomat
 Emir Sultan (1368–1429), Schutzheiliger von Bursa 
 Esma Sultan (1778–1848), osmanische Prinzessin
 Faris Al-Sultan (* 1978), deutscher Triathlet
 Fatma Sultan (1605/1606–1670), osmanische Prinzessin
 Grete Sultan (1906–2005), deutsch-US-amerikanische Pianistin

 Herbert Sultan (1894–1954), deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Juma Sultan (* 1942), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Larry Sultan (1946–2009), US-amerikanischer Künstler und Fotograf
 Malukmohammed Lappa Sultan (1873–1953), indisch-südafrikanischer Unternehmer und Mäzen
 Mirsaid Sultan-Galijew (1892–1940), tatarisch-sowjetischer Politiker (KPdSU)
 Neslişah Sultan (Neslişah Sultan Osmanoğlu; 1921–2012), osmanische Prinzessin
 Niv Sultan (* 1992), israelische Schauspielerin
 Simret Sultan (* 1984), eritreische Leichtathletin
 Tipu Sultan (1749/1750–1799), indischer Herrscher
 Wafa Sultan (* 1959), US-amerikanische Psychiaterin

Siehe auch:
 Sultan Khan
 Sultans Head Rock, Felssporn auf der Ross-Insel, Antarktika
 Soltan